Шапошников, Дмитрий:
 Шапошников, Дмитрий Андреевич (род. 1921) — чекист, лауреат Государственной премии СССР 1978 года.
 Шапошников, Дмитрий Владимирович (1861— ?) — русский архитектор.